Existuje více nositelů příjmení Cais:

 Jan Cais (1878–1950) – český římskokatolický kněz
 Milan Cais (1974) – český bubeník a zpěvák

Externí odkazy